Gioux, commune française située dans le département de la Creuse.
 Jean-Baptiste Gioux (1863-1942), homme politique français.
 Léon Mercadet (1950-2014), de son vrai nom Yves Gioux, journaliste français.
 Romain Gioux (1986-), coureur cycliste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme